Jahrndorf peut faire référence à :
 Deutsch Jahrndorf, commune autrichienne du district de Neusiedl am See, au Burgenland ;
 Kroatisch Jahrndorf, nom allemand du village de Jarovce, quartier de Bratislava.